Лабунька — українське прізвище.

Відомі носії 
 Лабунька Марія (1924—1996) — діячка УПА, окружна керівничка УЧХ Ярославщини, провідниця жіночої мережі ОУН округи «Батурин» на Закерзонні, педагог, громадська діячка. Дружина Мирослава Лабуньки.
 Лабунька Мирослав Олексійович (1927—2003) — громадський, політичний, церковний і науковий діяч. Чоловік [Лабунька Марія[|Марії Лабуньки]].